Амелия Уоррен Гриффитc, урождённая Роджерс (; 14 января 1768, Пилтон (Девон) — 4 января 1858, Торки) — английский альголог.

Биография 
Амелия Гриффитс родилась в Пилтоне (Северный Девон) 14 января 1768 года. В 1794 году она вышла замуж за священника Уильяма Гриффитса, который впоследствии стал викарием в Корнуолле. Муж умер при загадочных обстоятельствах, оставив Амелию одну с пятью детьми.

Амелия поселилась в Торки, где принялась изучать изобилующие на морском побережье водоросли. В этом ей помогала Мэри Уайатт (), владелица магазина в Торки. Вместе они составили два тома гербария, содержавшего засушенные и подписанные образцы. Они были опубликованы в 1833 году под заглавием «Algae Danmoniensis»; каждый том содержал около 50 различных видов. Позднее вышли третий и четвёртый тома.

Амелия Гриффитс была одарённым учёным и состояла в переписке с ведущими альгологами своего времени, а также с учёными Робертом Гревиллом и Уильямом Харви. Последний называл её «королевой британских альгологов». Шведский ботаник Карл Агард говорил, что в альгологии для него нет большего авторитета, чем Амелия Гриффитс, и в 1817 году назвал в её честь род красных водорослей .

Амелия Гриффитс занималась изучением водорослей до преклонного возраста и умерла в Торки в 1858 году.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ботаники Англии
Альгологи
Женщины-учёные
Ботаники XVIII века
Ботаники XIX века